Роберт Аллен Рольф (, 1855—1921) — британский ботаник, специализировавшийся в области изучения орхидей.

Был первым хранителем гербария орхидей в Королевском ботаническом саду в Кью, основал журнал «The Orchid Review».

В честь него немецкий ботаник Отто Кунце назвал род  из семейства .

Литература 
 Brummitt RK; Powell CE. (1992). Authors of Plant Names. Royal Botanic Gardens, Kew. ISBN 1-84246-085-4.

Ботаники по алфавиту
Ботаники Великобритании